L'edizione 1973-1974 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo quinto titolo, il terzo consecutivo.

Capocannonieri del torneo sono stati Jupp Heynckes del Borussia Mönchengladbach e Gerd Müller del  con 30 reti.

Stagione 

Il campionato inizia con il Borussia Mönchengladbach che si porta presto al comando della classifica, per poi lasciare il comando all'Eintracht Francoforte alla tredicesima giornata. Spunta però fuori il , che mantiene il comando della classifica dalle prime giornate del girone di ritorno alla fine, e va a vincere il titolo per il terzo anno di seguito, con un punto in più dei Puledri. Retrocedono invece il neopromosso Fortuna Colonia e l'Hannover; le squadre accedono così al primo campionato della nuova Zweite Fußball-Bundesliga, nata in sostituzione della Regionalliga.

In campo internazionale grande protagonista è il Bayern, che, dopo aver battuto in finale l'Atlético Madrid diventa la prima squadra tedesca a conquistare la Coppa dei Campioni: a Bruxelles è però necessaria la ripetizione della partita per avere la meglio sugli spagnoli, che vengono battuti poi 4-0. Nella Coppa delle Coppe, invece, buona prova del Borussia Mönchengladbach, che è sconfitto dal Milan in semifinale; questo stesso traguardo viene raggiunto anche dallo Stoccarda nella Coppa UEFA, e in questo caso sono i futuri campioni del Feyenoord ad accedere alla finale.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1974-1975
      Vincitrice della DFB-Pokal 1973-1974 e qualificata in Coppa delle Coppe 1974-1975
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1974-1975
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1974-1975

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1973-1974.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1974-1975.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1974-1975.
   e  promosse in Bundesliga 1974-1975
   e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1974-1975.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Miglior attacco:  (95 gol segnati)
 Miglior difesa:  (47 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+42)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi:  e  (5)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (18)
 Peggior attacco:  e  (42 gol segnati)
 Peggior difesa:  (79 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-33)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1973-1974

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1973-1974/

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
1973